Багатский район () — административная единица в Хорезмской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Багат.

История 
Один из молодых районов Хорезмской области Республики Узбекистан. Был образован в 1953 году. В 1959 году район был упразднён (его территории отошли Хазараспскому, Ханкинскому и Янгиарыкскому районам) и снова восстановлен в 1970 году. Административному центру района Багат статус городского посёлка был присвоен в 2011 году.

Этимология названия территориально-административной единицы исходит от узбекских слов в хорезмском диалекте «Bog'» (сад) + «at» (сделай), то есть «Сделай сад».

География 
Багатский район расположен в 30 км к юго-востоку от Ургенча и в 24 км к западу от Хазараспа. Население по состоянию на 2008 год — 131 200 человек.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:
 5 городских посёлков
 Багат,
 Бойказак,
 Нурафшон,
 Узумзор,
 Янгикадам.
 10 сельских сходов граждан
 Бешарык,
 Дехканбазар,
 Караянтак,
 Кипчак,
 Куланкарабаг,
 Маданият,
 Найман,
 Угузработ,
 Хитай,
 Хужалик.

Экономика 
Багатский район считается одним из высокоиндустриальных и промышленных в Хорезмской области. В районе, помимо основной аграрной деятельности, развита текстильная, швейная и строительная промышленность.

Ведутся реконструкции по модернизации керамического и консервного заводов. Зарегистрировано более 1000 субъектов предпринимательства, занимающихся животноводством, птицеводством и рыбной отраслью.

Особое место в экономической жизни района занимает земледелие. Здесь в основном выращиваются такие сельхозкультуры, как хлопок, пшеница, рис и кукуруза.

Примечания 

Районы Хорезмской области